Austrija
Nova Gora (Gradišće, Austrija)

Slovenija
Nova Gora (Dolenjske Toplice, Slovenija)
Nova Gora (Krško, Slovenija)
Nova Gora (Litija, Slovenija)
Nova Gora nad Slovenskom Bistricom